Raymond (V) van Toulouse, graaf van Toulouse (961-978)
 Raymond V van Toulouse, graaf van Toulouse en Rouergue (1148-1194)